Tottenham Hotspur – brytyjski zespół wyścigowy reprezentujący klub piłkarski o tej samej nazwie w wyścigach Superleague Formula, istniejący w latach 2008–2010. Wicemistrz serii z 2009 i 2010 roku.

Wyniki

2008

2009

2010

Przypisy 

Zespoły Superleague Formula